6287 Lenham – asteroide della fascia principale
Lenham (Regno Unito) – centro abitato del Regno Unito